Komentar je besedilo, ki kaj pojasnuje, razlaga, ali obširnejše, z avtorjevimi pojasnili ali pripombami opremljeno poročilo. Komentator je lahko le tisti, ki se strokovno spozna na temo, ki jo komentira. V novinarstvu je komentar žanr, s katerim poskušajo novinarji odkrito vplivati na javno mnenje.

Programiranje 

V programiranju je komentar del programa, ki opisuje delovanje kode.

Književnost